Левино — название населённых пунктов:

Россия 
 Левино — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Левино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Левино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Левино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Левино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Левино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Лежский сельсовет.
 Левино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Сидоровский сельсовет.
 Левино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Левино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Левино — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Левино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Левино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Левино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Левино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Левино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Левино — деревня в Раменском районе Московской области.
 Левино — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Левино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Левино — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Левино — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Левино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Левино — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Левино — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Левино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Левино — село в Моршанском районе Тамбовской области.
 Левино — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Левино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Левино — деревня в Волжском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области
 Левино — деревня в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области
 Левино — деревни в Ненашкинском сельском поселении Клепиковского района Рязанской области
 Левино — деревня в сельском поселении Бурмакино Некрасовского района Ярославской области.
 Левино — деревня в сельском поселении Красный Профинтерн Некрасовского района Ярославской области.

См. также 
 Лёвино
 Левино-Волжское
 Левино-Лесное
 Новое Левино
 Старое Левино